Division de cavalerie à pied (DCP) peut désigner :
 1re division de cavalerie à pied, une division de l'armée de terre française qui a participé à la Première Guerre mondiale ;
 2e division de cavalerie à pied, une division de l'armée de terre française qui a participé à la Première Guerre mondiale.